LTL steht für
 less than truckload in der Logistik, siehe Teilladungsverkehr
 Lineare temporale Logik
 Litas, die Währung Litauens, als Währungscode nach ISO 4217
 Flughafen Lastoursville (IATA-Code), Flughafen von Lastoursville, Provinz Ogooué-Lolo, Gabun
 Thale Hauptbahnhof (DS100-Code), Bahnhof von Thale, Stadt im sachsen-anhaltischen Landkreis Harz
 Praktica LTL3

LTL